De Football League Cup 1986/87, om sponsorredenen ook bekend als de Littlewoods Challenge Cup, was de 27ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 26 augustus 1986 en eindigde op 5 april 1987 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter Lester Shapter. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
Finale League Cup 1987
FA Cup 1986/87
Engels voetbalkampioenschap 1986/87

Bekervoetbal 1986/87
1987